

Путь Ілліча — селище в Ленінському районі Волгоградської області
 Путь Ілліча — село в Ніколаєвському районі Волгоградської області
 Путь Ілліча — селище в Палласовському районі Волгоградської області

См. также 
 Шлях Ілліча
 Путь Леніна